Die Bob-Europameisterschaft 2022 wurde vom 15. bis 16. Januar 2022 in St. Moritz auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina ausgetragen. Sie war gleichzeitig das letzte von acht Weltcup-Saisonrennen und fand parallel zur Skeleton-Europameisterschaft 2022 statt.

Zweierbob Männer

Viererbob Männer

Zweierbob Frauen

Monobob Frauen

Medaillenspiegel 

2022
Sportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in St. Moritz
Wintersport (Schweiz)